Sweden Hockey Games 2004 spelades under perioden 5 - 8 februari 2004, och vanns av Sverige före Tjeckien och Ryssland. Finland inledde med en hemmamatch. I avslutningsmatchen vann Sverige över Finland med 4-0.

Tabell

Resultat

Källor 
 Resultat från 1991 −

Fotnoter

2004 i Finland
Sport i Sverige 2004
Euro Hockey Tour 2003/2004
2004
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Internationella sportevenemang i Stockholm
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Helsingfors under 2000-talet